Алексе́енко, Михаи́л:
 Алексеенко, Михаил Ильич (1948—2020) — советский хоккеист.
 Алексеенко, Михаил Мартынович (1847—1917) — юрист, профессор финансового права, общественный деятель. Член III Государственной думы.
 Алексеенко, Михаил Фёдорович (1905—1983) — учёный в области материаловедения, доктор технических наук, профессор.